Franciszek Michał Prażmowski (zm. 1701) – biskup łucki, sekretarz wielki koronny
 Franciszek Prażmowski (1734-1813) – kasztelan zakroczymski